Unter Ciobănesc Românesc (rum. für Rumänischer Hirtenhund) führt die FCI zwei Hunderassen und eine vorläufig anerkannte Rasse: 

Eine vierte Hunderasse, der Ciobănesc Românesc Corb, ist bislang nur auf nationaler Ebene anerkannt. Der rumänische Kennel Club bemüht sich um eine internationale Anerkennung dieser Rasse.

Kynologie